Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Donald Young 3-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (Campione)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Zack Fleishman (primo turno)

 John Isner (semifinali)
 Donald Young (finale)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2007